Wierzchlas – wieś w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie tucholskim w gminie Cekcyn
 Wierzchlas – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Wierzchlas – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas 
 Wierzchlas – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice
 Wierzchlas – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim
 Wierzchlas – leśniczówka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Wierzchlas – dawna gromada w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Żebry-Wierzchlas